Jacob Zuma — político do ANC (partido da África do Sul)
Sibusiso Zuma — jogador de futebol sul-africano
Zuma (jogo) — jogo de computador

Desambiguações de sobrenomes